

Ленінська сільська рада — сільське поселення, Куюргазинський район, Башкортостан
 Ленінська сільська рада — сільське поселення, Оренбурзький район, Оренбурзька область
 Ленінська сільська рада — сільське поселення, Первомайський район, Оренбурзька область

Ленінська сільська рада — колишня сільська рада, Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Ленінська сільська рада — колишня сільська рада, Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Ленінська сільська рада — колишня рада Апостолівського району Дніпропетровської області, увійшла до складу Грушівської сільської громади
 Ленінська сільська рада — колишня назва Ставецької сільської ради Радомишльського району Житомирської області
 Ленінська сільська рада — колишня назва Тарасівської сільської ради Сквирського району Київської області
 Ленінська сільська рада — колишня назва Копанської сільської ради Маловисківського району Кіровоградської області
 Ленінська сільська рада — колишня назва Лук'янівської сільської ради Баштанського району Миколаївської області
 Ленінська сільська рада — колишня назва Гойдаївської сільської ради Кривоозерського району Миколаївської області
 Ленінська сільська рада — колишня назва Чаусянської сільської ради Первомайського району Миколаївської області
 Ленінська сільська рада — колишня назва Торосівської сільської ради Захарівського району Одеської області
 Ленінська сільська рада — колишня назва Спаської сільської ради Кролевецького району Сумської області
 Ленінська сільська рада — колишня назва Зорянської сільської ради Красноградського району Харківської області
 Ленінська сільська рада — колишня назва Богданівської сільської ради Драбівського району Черкаської області
 Ленінська сільська рада — колишня назва Степівської сільської ради Чорнобаївського району Черкаської області